Die Liste beinhaltet die Anzahl der jährlichen Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland von 2004 bis 2016 nach Marken und Modellreihen. Die Statistiken werden vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht.

Methodik

Neuzulassung 
Eine Neuzulassung ist laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die erstmalige Zulassung und Registrierung eines fabrikneuen Fahrzeugs mit einem Kennzeichen in Deutschland. Fahrzeuge, die bereits im In- oder Ausland zugelassen waren, fallen nicht darunter. In die statistische Auswertung einbezogen sind Fahrzeuge der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerkes (THW). Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge mit rotem bzw. Kurzzeitkennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen.

Personenkraftwagen, Marken, Modellreihen 
Das KBA weist die Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) seit 2004 gegliedert nach Marken und Modellreihen aus. Die Zuordnung von Pkw zu Modellreihen erfolgt anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN). Wird für verschiedene Modellreihen eine gemeinsame Bodengruppe mit dem gleichen FIN-Fragment verwendet, ist die Trennung der Modellreihen problematisch. Deshalb wurden unter anderem VW Golf/Bora/Jetta, Seat Altea/Toledo/Leon und Porsche Boxster/Cayman zusammenhängend ausgewiesen.

Durch die EU-weite Harmonisierung der Fahrzeugpapiere werden Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen und andere) seit 2005 den Pkw zugeordnet.

Ausgewiesene Modellreihen 
Die Ausweisung von Modellreihen folgt im Gegensatz zur Auswertung der Neuzulassungen nach Segmenten und Modellreihen keinen veröffentlichten Regeln. Bei Neuzulassungszahlen im sehr niedrigen dreistelligen Bereich oder darunter ist die Ausweisung möglich, aber nicht garantiert. Modellreihen können ausgewiesen werden, obwohl sie geringere Neuzulassungszahlen aufweisen als andere nicht ausgewiesene Modellreihen. Ist für eine Modellreihe für ein bestimmtes Jahr keine Neuzulassungszahl angegeben, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass die Modellreihe im jeweiligen Jahr keine Neuzulassungen aufwies; die Anzahl der Neuzulassungen dieser Modellreihe ist gegebenenfalls innerhalb ihrer Marke unter Sonstige enthalten.

Hinweise zur Liste 
Die Neuzulassungszahlen weist das KBA monatlich, jährlich sowie unterjährig kumuliert aus. In der folgenden Liste sind lediglich die jährlichen Neuzulassungszahlen dargestellt.

In der folgenden Liste sind für jedes Jahr die Neuzulassungszahlen nach der statistische Erfassungsmethode, Zusammensetzung der Modellreihen und ihrer Zuordnung zu Marken dargestellt, die im jeweiligen Jahr gültig war. Daher sind Vergleiche der Neuzulassungszahlen verschiedener Jahre teilweise nur bedingt möglich.

Überblick

Anzahl

Anteil in Prozent

Marken

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW, Mini 
Die Marken BMW und Mini werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

BMW 
Die Marke BMW war bis 2012 in BMW, Mini enthalten.

Cadillac 
Die Marke Cadillac war bis 2012 in General Motors enthalten.

Chevrolet, Daewoo 
Modellreihen der Marke Chevrolet waren bis 2012 teils in General Motors enthalten.

Chrysler, Jeep, Dodge 
Die Marken Chrysler, Jeep und Dodge werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

Chrysler 
Die Marke Chrysler war bis 2012 in Chrysler, Jeep, Dodge enthalten.

Citroën

Dacia 
Die Marke Dacia war von 2007 bis 2012 in Renault, Dacia enthalten.

Daihatsu

Dodge 
Die Marke Dodge war bis 2012 in Chrysler, Jeep, Dodge enthalten.

Ferrari

Fiat

Ford

General Motors 
Die Marken des Herstellers General Motors werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

Honda

Hyundai

Infiniti 
Die Marke Infiniti war bis 2012 in Nissan, Infiniti enthalten.

Iveco

Jaguar

Jeep 
Die Marke Jeep war bis 2012 in Chrysler, Jeep, Dodge enthalten.

Kia

Lada

Lamborghini

Lancia

Land Rover

Lexus 
Die Marke Lexus war bis 2012 in Toyota, Lexus enthalten.

Lotus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

MG Rover, Austin

Mini 
Die Marke Mini war bis 2012 in BMW, Mini enthalten.

Mitsubishi

Morgan

Nissan, Infiniti 
Die Marken Nissan und Infiniti werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

Nissan 
Die Marke Nissan war bis 2012 in Nissan, Infiniti enthalten.

Opel

Peugeot

Porsche

Renault, Dacia 
Die Marken Renault und Dacia wurden bis 2006 und werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

Renault 
Die Marke Renault war von 2007 bis 2012 in Renault, Dacia enthalten.

Rolls-Royce

Saab

Seat

Škoda

Smart

SsangYong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota, Lexus 
Die Marken Toyota und Lexus werden seit 2013 getrennt ausgewiesen.

Toyota 
Die Marke Toyota war bis 2012 in Toyota, Lexus enthalten.

Volvo

VW

Wiesmann

Siehe auch 
Liste der Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland nach Segmenten und Modellreihen
Wirtschaftszahlen zum Automobil/Deutschland

Einzelnachweise 

Neuzulassungen, Personenkraftwagen, Marken
Neuzulassungen, Personenkraftwagen, Marken